Sumberjo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sumberjo (administrativ by i Indonesien, lat -7,42, long 112,18), Jawa Timur, 
 Desa Sumberjo (administrativ by i Indonesien, lat -7,63, long 112,17), Jawa Timur, 
 Desa Sumberjo (administrativ by i Indonesien, lat -7,57, long 111,96), Jawa Timur, 
 Desa Sumberjo (administrativ by i Indonesien, lat -7,95, long 112,03), Jawa Timur, 
 Desa Sumberjo (administrativ by i Indonesien, lat -7,12, long 111,85), Jawa Timur, 
 Desa Sumberjo (administrativ by i Indonesien, lat -8,18, long 112,10), Jawa Timur, 
 Desa Sumberjo (administrativ by i Indonesien, lat -7,10, long 111,70), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar